Bill Bradley peut désigner :
 Bill Bradley (1878-1954), un joueur américain de baseball ;
 Bill Bradley (1933-1997), un coureur cycliste britannique ;
 Bill Bradley (1943-), un joueur de basket-ball et homme politique américain.